Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en octobre 2005
Sport en novembre 2005